Апре́льская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Апрельская улица — улица в Могилёве.

Россия 
 В Астрахани:
 Апрельская улица
 1-я Апрельская улица
 2-я Апрельская улица
 3-я Апрельская улица
 Апрельская улица — улица в Барнауле.
 Апрельская улица — улица в Березниках.
 Апрельская улица — улица в Братске.
 Апрельская улица — улица в Волгограде.
 Апрельская улица — улица в Волгодонске.
 Апрельская улица — улица в Домодедове.
 Апрельская улица — улица в Екатеринбурге.
 Апрельская улица — улица в Жуковке.
 Апрельская улица — улица в Иванове.
 Апрельская улица — улица в Казани.
 Апрельская улица — улица в Кемерове.
 Апрельская улица — улица в Киселёвске.
 Апрельская улица — улица в Краснодаре.
 Апрельская улица — улица в Ленинске-Кузнецком.
 Апрельская улица — улица в Майкопе.
 В Набережных Челнах:
 Апрельская улица (66-й микрорайон)
 Апрельская улица (68-й микрорайон)
 Апрельская улица — улица в Нефтекамске.
 В Нижнем Тагиле:
 Апрельская улица
 2-я Апрельская улица
 Апрельская улица — улица в селе Борисовка Новороссийска.
 Апрельская улица — улица в Новосибирске.
 Апрельская улица — улица в Орске.
 Апрельская улица — улица в Перми.
 Апрельская улица — улица в Пятигорске.
 Апрельская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 В Смоленске:
 Апрельская улица
 1-я Апрельская улица
 2-я Апрельская улица
 Апрельская улица — улица в Симферополе.
 Апрельская улица — улица в Ставрополе.
 Апрельская улица — улица в Старом Осколе.
 Апрельская улица — улица в Тобольске.
 Апрельская улица — улица в Тюмени.
 Апрельская улица — улица в Чите.

Украина 
 Апрельская улица — улица в Горловке.
 Апрельская улица — улица в Днепре.
 Апрельская улица — улица в Донецке.
 Апрельская улица — улица в Николаеве.
 Апрельская улица — улица в селе Новом Фастовского района Киевской области.
 Апрельская улица — улица в Одессе.
 Апрельская улица — улица в Прилуках.
 Апрельская улица — улица в Чернигове.

См. также 
 Апрельский переулок